Wusseken steht für:
 Wusseken (Sarnow), Ortsteil der Gemeinde Sarnow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Wusseken Kiessee, Ortsteil der Gemeinde Sarnow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

die ehemaligen deutschen Namen von vier Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Osieki (Borzytuchom) (Wusseken, Kreis Bütow/Pommern)
 Osieki (Kępice) (Wusseken, Kreis Schlawe/Pommern)
 Osieki Słupskie (Wusseken, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Osieki (Sianów) (Wusseken, Kreis Köslin/Pommern)